Raiffeisen Arena è il nome di diversi stadi, in Austria, in Svizzera e in Alto Adige.

 Raiffeisen Arena, stadio di calcio a Linz, in Alta Austria
 Raiffeisen Arena, pista di ghiaccio a Porrentruy, nel Canton Giura
 Raiffeisen Arena, stadio di atletica leggera a Bressanone, in Alto Adige